Live at Wembley – album di Meat Loaf del 1987
 Live at Wembley – album dei Level 42 del 1989
 Live at Wembley '86 – album dei Queen del 1992
 Live at Wembley – VHS di Lisa Stansfield del 1992
 Live at Wembley – DVD di Beyoncé Knowles del 2004
 Live at Wembley – DVD degli Alter Bridge del 2012
 Live at Wembley – album dei Bring Me the Horizon del 2015
 Live at Wembley – album dei Babymetal del 2016